Troplowitz bezeichnet:
 Oscar Troplowitz (1863–1918), deutscher Apotheker und Kunstmäzen
 Opawica deutsch Troplowitz,  ist ein Dorf der polnischen Stadt- und Landgemeinde Głubczyce in der Woiwodschaft Oppeln.